Людовик II Німецький
 Генріх II Німецький
Ноткер Німецький